Тиников, Николай Егорович (12 июля 1926 — 14 июня 1995) — хакасский поэт и прозаик. Заслуженный работник культуры Хакасии.

Биография 
Николай Тиников родился в улусе Аар Паар (ныне Аскизский район Хакасии) в крестьянской семье 12 июля 1926 года. Рано стал сиротой. С 1947 года учился в педагогическом училище в Абакане, по окончании которого стал учителем в начальной школе. С 1957 года учился в Абаканском педагогическом институте. Позднее вновь работал учителем, а также был редактором Хакасского книжного издательства. Скончался 14 июня 1995 года.

Творчество 
Впервые поэтические произведения Тиникова были опубликованы в 1947 году. Его перу принадлежат сборник стихов «Хозяин Земли», а также сборники поэм «Пой, хайджи!», «На рассвете», «Незабываемые дни». Для детей Тиниковым был написан сборник «Маленьким друзьям». Основной мотив произведений Николая Егоровича — красота природы, родной земли.

Основным прозаическим произведением Тиникова является повесть с элементами автобиографии «Песни Кавриса». В ней рассказывается о хакасском мальчике-сироте, который стал дирижёром симфонического оркестра. Также его перу принадлежит повесть «Первый хлеб» (Пастағы халас).

Ссылки 
 
 Абаканский городской портал

Поэты России
Хакасские поэты
Писатели России по алфавиту
Хакасские писатели
Поэты СССР
Писатели СССР